Змагання в одиночному жіночому розряді в рамках тенісного турніру Lipton Championships 1993 проходили з 12 to 21 березня 1993 року на твердих кортах у Key Biscayne (Флорида, США) в рамках Тур ATP 1993 і Тур WTA 1993.

Аранча Санчес Вікаріо була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, перемігши у фіналі Штеффі Граф з рахунком 6–4, 3–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Всі сіяні тенісистки виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 
 Official results archive (ITF) 
 Official results archive (WTA) 

Жінки, одиночний розряд
Тур WTA 1993